Tritonia Cuvier, 1798 : un genre de mollusques ;
Tritonia Ker Gawl., 1802 : un genre de plantes.